Гай Марий
 Симон Марий